Fındıkoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Arda Fındıkoğlu (* 1980), türkischer Backgammon-Spieler und -funktionär
 Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901–1974), türkischer Soziologe